Nagy-Kopasz, a Budai-hegység legmagasabb hegye (559 m)
 Nagy-Kopasz, hegy a Pilisben, Piliscsabától északra (447 m)
 Kopasz-hegy, a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet kivételesen gazdag élővilággal rendelkező hegye (512 m)
 Nagy-Kopasz, a Bükkben (903 m) Magyarország 34. legmagasabb hegycsúcsa